Gleditsch är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Ellen Gleditsch
 Henry Gleditsch
 Jens Gran Gleditsch
 Johann Gottlieb Gleditsch
 Synnøve Gleditsch

Efternamn